Als Flügelmuskel werden mehrere flügelförmige Muskeln bezeichnet.

 Bei Wirbeltieren:
 Die Flügelmuskel (Musculus pterygoideus) der Kaumuskulatur:
 Musculus pterygoideus lateralis („seitlicher oder äußerer Flügelmuskel“)
 Musculus pterygoideus medialis („innerer Flügelmuskel“)
Bei Wirbellosen:
 Die seitlich am Herzen ansetzenden Flügelmuskeln bei Insekten, siehe Flügelmuskel (Insekten)

Daneben werden gelegentlich auch die Muskeln der Flugmuskulatur fliegender Tiere als Flügelmuskeln bezeichnet, siehe hierzu:
 Flügel (Vogel)#Muskulatur, Sehnen und Bänder
 Fledermäuse#Extremitäten
 Insektenflug#Flugmuskulatur